Rosinante kan syfta på 

Rosinante, Don Quijotes häst – Don Quijotes häst.
Rosinante & Co – ett danskt bokförlag.

Fiktiva hästar